Kruseman ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelis Kruseman (1797–1857), niederländischer Maler, Zeichner, Radierer, Lithograph, Silhouettist, Scherenschnittkünstler und Kunstsammler
 Frederik Marinus Kruseman (1816–1882), niederländischer Landschaftsmaler
 Hendrik Dirk Kruseman van Elten (1829–1904), niederländischer Landschaftsmaler, Radierer und Lithograf
 Jan Adam Kruseman (1804–1862), niederländischer Porträtmaler und Kunstpädagoge